Серге́й Гу́ров:
 Гуров, Сергей Николаевич (1901—1962) — советский кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств Латвийской ССР, лауреат двух Сталинских премий.
 Гуров, Сергей Сергеевич (род. 1940) — российский дипломат.